Strategiochi è un editore di giochi di ruolo italiano. Nasce come negozio di giochi di ruolo, miniature e da tavolo in Pisa nel 2001.

Nel 2004 ottiene i diritti per l'edizione italiana di Rolemaster Fantasy Roleplaying edita negli Stati Uniti dalla Iron Crown Enterprise, pubblica l'edizione italiana di Rolemaster e si aggiudica il Best of Show come miglior gioco tradotto alla manifestazione Lucca Games 2004 di cui ne ha anche pubblicato alcuni supplementi in italiano negli anni seguenti.

Nel 2005 pubblica Build!, di Matteo Cortini e Leonardo Moretti.

Nel 2006, a seguito di alterne vicende e scarso successo delle proprie uscite dopo il manuale base di Rolemaster Fantasy Roleplaying, torna ad essere solo negozio di giochi, cedendo i diritti acquisiti alla neonata Red Glove. 
Nel 2007, infine, anche l'attività di vendita al dettaglio viene ceduta a nuovi proprietari.

Case editrici italiane di giochi